Whipper Cone (Whipper is een bijnaam voor Jennifer) is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Dyan Cannon van 1997 tot 2000. Whipper was een nevenpersonage. Cannon speelde de rol ook één aflevering in de serie The Practice, ook een advocatenserie die zich in Boston situeerde.

Personagebeschrijving
Whipper verschijnt ten tonele in de tweede aflevering als vriendin van Richard Fish, de baas van Ally McBeal. Tijdens een double-date met Ally en haar gezelschap ziet Ally Whipper kussen met haar date. Ze besluit het aan Richard te vertellen. Later komt ze erachter dat Whipper rechter is. Dit had ze niet gedacht en ze vond dat iemand met de naam Whipper niet geschikt was om rechter te zijn. Whipper en Richard legden de ruzie bij.

Whipper is zo'n 20 jaar ouder dan Richard. Hij valt op oudere vrouwen en is vooral geïnteresseerd in de kwabbel net onder hun kin en het is voor hem heel erotisch om dit aan te raken. Als Richard in de bar waar ze altijd rondhangen Janet Reno tegenkomt en haar kwabbel aanraakt is Whipper erg jaloers. Aan het einde van het eerste seizoen gaan Richard en Whipper uit elkaar.

In het tweede seizoen geeft Ally aan dat Richard haar mist en ze besluit hem terug te winnen door hem thuis naakt te verrassen. Maar de verrassing voor haar is echter nog groter als Ling Woo, de nieuwe vriendin van Richard eerst de kamer binnen komt. Voor de rest van het seizoen verschijnt ze nog enkele malen als rechter.

Aan het begin van het derde seizoen start Renee een eigen advocatenkantoor op en Whipper besluit om op te stappen als rechter en terug advocaat te worden en bij Renee te solliciteren. Ze interviewen een aantal mannelijke kandidaten en vragen aan allen of ze hun bovenlijf laten zien onder het motto dat een aantrekkelijke man meer potentiële klanten aantrekt. Met Thanksgiving gaat Whipper mee eten bij Ally. Het diner valt echter al snel in het water als uitkomt dat Georgia Thomas gekust heeft met de vader van Ally. De andere gasten nemen het diner mee en eten het op het kantoor op. Ling geeft de hele tijd steken onder water aan Whipper en op een bepaald moment kan ze er niet meer tegen en gaat ze weg, gevolgd door Richard. Hij verontschuldigt zich bij Whipper voor het gedrag van Ling, maar verder gebeurt er niets tussen hen. Dan komt Whipper niet meer aan bod. Ze is enkel nog te zien bij de begrafenis van Billy Thomas en heeft zelfs geen tekst in deze aflevering.

Cone, Whipper